Andrea Reimann-Ciardelli (* 1956 in Deutschland) ist eine deutsch-amerikanische Mäzenin, Unternehmerin und Erbin, die bis 2003 im Besitz von 11,1 % der JAB Holding war.

Leben 
Reimann-Ciardelli ist die Urururenkelin von Johann Adam Benckiser, die Ururenkelin von Karl Ludwig Reimann, entstammt der Unternehmerfamilie Reimann und ist die leibliche Tochter von Albert Reimann aus der unehelichen Beziehung mit Emilie Landecker (1922–2017); sie wurde zusammen mit ihren beiden Geschwistern Renate Reimann-Haas und Wolfgang Reimann im Jahr 1965 von Albert Reimann adoptiert.

In den 1980er-Jahren promovierte sie am Max-Planck-Institut in Heidelberg im Fach Molekularbiologie und lernte dabei ihren späteren Ehemann, den US-Biochemiker Thomas Lon Ciardelli kennen. Das Paar hat einen Sohn und eine Tochter. Reimann-Ciardelli lebt seit den 1980er Jahren in Hanover nahe der Eliteuniversität Dartmouth im Bundesstaat New Hampshire in den USA und besitzt die amerikanische Staatsbürgerschaft.

Im Jahr 2003 trennte sie sich von ihren 1984 geerbten Anteilen an der Joh. A. Benckiser GmbH welche 1999 zu Reckitt Benckiser (seit 2021 Reckitt) fusionierte, ließ sich für fast 1 Milliarde US-Dollar auszahlen und gründete 2004 an ihrem Wohnort die gemeinnützige Emily Landecker Foundation. Bei dieser Stiftung fungiert ihr Mann und ihre beiden Kinder Anthony und Lilian als Direktoren. Reimann-Ciardelli ist unternehmerisch an der Immobilienfirma Atlas Ledge LLC, der Lilian LLC und der gemeinnützigen Sports Venue Foundation beteiligt. Forbes schätzte 2019 ihr Nettovermögen auf 720 Millionen US-Dollar. Sie ist damit die reichste Person im US-Bundesstaat New Hampshire.

Reimann-Ciardelli ist Mitglied des Verwaltungsrates der von Peter Harf (Managing Partner der JAB Holding) gegründeten DKMS in Amerika.

Einzelnachweise 

Andrea
JAB Holding
Reckitt (Unternehmen)
Mäzen
Deutscher
US-Amerikaner
Geboren 1956
Frau